Das Scottish Masters 1983 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1983/84. Das Einladungsturnier wurde vom 22. bis 25. September im Skean Dhu Hotel in Glasgow ausgetragen. Es war die dritte Auflage des Turniers.

Im Vorjahr hatte der Weltranglistenerste Steve Davis das Turnier gewonnen. Er erreichte erneut das Finale, wo er auf Tony Knowles traf. Mit 9:6 verteidigte er erfolgreich seinen Titel.

Preisgeld 
2.500 £ gab es in diesem Jahr mehr im Preisgeldtopf als noch 1982. Für den Sieger stieg die Prämie um 1.000 £ auf runde 10.000 £, die anderen Spieler bekamen entsprechend geringere Zuschläge.

Finalrunde 
Zum Turnier waren 7 Spieler aus den Top 16 der Weltrangliste und dazu der bestplatzierte Schotte Murdo MacLeod eingeladen worden. In einem Ausscheidungsturnier mit drei Runden ermittelten die 8 Teilnehmer den Turniersieger.

Finale

Century-Breaks 
Nur Steve Davis gelangen im Turnier Century-Breaks, dafür waren es gleich 3. Zwei davon erzielte er in Runde 1, sein drittes beendete das Finale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1983
1983
Billardturnier in Glasgow